Европейский маршрут Е67 — европейский автомобильный маршрут категории А в Северной и Восточной Европе, соединяющий Хельсинки (Финляндия) и Прагу (Чехия). Длина маршрута — 1673 км.

На участке длиной 970 км между Таллином и Варшавой маршрут известен как Виа-Балтика (). Это важное автомобильное сообщение между балтийскими странами. На отрезке между Хельсинки и Таллином — паромная переправа.

Города, через которые проходит маршрут 
  Финляндия: Хельсинки — паром
  Эстония: Таллин — Пярну — Икла —
  Латвия: Салацгрива — Рига — Бауска —
  Литва: Паневежис — Каунас —
  Польша: Варшава — Пётркув-Трыбунальский — Вроцлав — Клодзко — Кудова-Здруй —
  Чехия: Наход — Градец-Кралове — Прага

Е67 связан с маршрутами

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов
М9 Москва - Рига
М20 Петербург - Одесса
А-180 Петербург - Таллин

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Европейские маршруты Латвии
Европейские маршруты Литвы
Дороги Польши
Дороги Финляндии
Дороги Чехии
Дороги Эстонии